Scaramouche (personage), een figuur uit de commedia dell'arte, in die hoedanigheid voorloper van de Nederlandse Jan Klaasen en de Vlaamse Poesjenel
 Scaramouche (boek)
 Scaramouche (Milhaud), een compositie van Darius Milhaud
 Scaramouche (1923), een film van Rex Ingram
 Scaramouche (1952), een film van George Sidney
 Scaramouche (Arnhem), een Nederlandse schermvereniging uit Arnhem
 Scaramouche (Paramaribo), een voormalige schermvereniging uit Paramaribo